Pépin ou Pepin est un nom commun ou un nom propre qui peut désigner :

Nom commun

Biologie 
 Le pépin est la graine de certains fruits.

Langage populaire 
 un pépin désigne un parapluie.
 un pépin désigne un désagrément, un incident.
 Dans l'argot militaire, un pépin désigne un parachute plié.

Personnalités

Prénom 
 Pépin de Landen ou Pépin I, ou Pépin le Vieux  (~580 - 640), honoré le 21 février comme saint par les Églises chrétiennes.
 Pépin de Herstal ou Pépin II, ou Pépin le Jeune (~645 - 714).
 Pépin le Bref ou Pépin III, ou Pépin le Pieux (714 - 768).
 Pépin, fils de Pépin le Bref (756 - 762).
 Pépon, fils de saint Adalbert II d'Ostrevent
 Pépin d'Italie (777 - 810), un des fils de Charlemagne.
  Pépin II dit de Péronne de VERMANDOIS (817 - † vers 878), fils de Bernard, roi d'Italie.
  Pépin III Bérenger dit de Senlis de VERMANDOIS (vers 844 - vers 930), appelé aussi Bérenger II de Neustrie, comte de Bayeux et marquis de Neustrie, fils du précédent, et père de [Poppa de Bayeux| Poppa de Bayeux]
 Pépin  d'Aquitaine (797 - 838), roi d'Aquitaine.
 Pépin II d'Aquitaine (~823 – après 864), roi d'Aquitaine.
 Pépin le Bossu (~768/767 - 811).
 Pepijn Gunneweg (1976-), acteur néerlandais

Nom de famille 

 Alphonse Pépin (†1842), journaliste et historien français ;
 Anne Pépin (1747-1837), signare célèbre ;
 Charles Pépin (1973-), philosophe, écrivain et journaliste français ;
 Clermont Pépin (1926-2006), compositeur québécois ;
 Eugène Pépin (1887-1988), juriste et historien français ;
 Fatima Houda-Pépin (1951-), femme politique québécoise ;
 Henri Pépin (1864-1914), coureur cycliste français ;
 Jacques Pépin (1935-), cuisinier français ;
 Jean Pépin (1924-2005), historien de la philosophie, spécialiste du néoplatonisme ;
 Jean Pépin (1939-2015), homme politique français ;
 Jean-Luc Pépin (1924-1995), homme politique fédéral canadien ;
 Joseph Pépin (1763-1811), général français ;
 Lucie Pépin (1936-), infirmière et femme politique québécoise ;
 Marcel Pepin (1926-2000), syndicaliste et journaliste québécois ;
 Philippe Pépin, animateur de radio au Québec ;
 Sylvain Pépin (1745-1819), magistrat et homme politique français.

Pseudonyme 
 Édouard Pépin est le nom de plume de Claude Guillaumin (1842-1927), caricaturiste français.

Toponymes 
 Pépin, une commune rurale du Burkina Faso
 L’île Pepin, une île côtière de Nouvelle-Zélande, nommée d'après Adèle Pépin, épouse de l'explorateur Jules Dumont d'Urville.
 Le lac Pépin aux États-Unis dans le Wisconsin.
 Le comté de Pepin dans le Wisconsin.
 Le village de Pepin (Wisconsin). 
 La commune de Pepin (Wisconsin).

Autres 
 La donation de Pépin en 754 crée les États pontificaux.

Voir aussi 
 Le nom  pourrait n'être qu'une évolution phonétique de Pépin.
Patronyme français
Homonymie de prénom
Prénom masculin